El poble dels singalesos, ètnia principal de Sri Lanka.
 La llengua singalesa, una de les dues oficials a Sri Lanka juntament amb el tàmil.
 L'alfabet singalès, tipus d'escriptura oficial a Sri Lanka.
 El Regne Singalès o de Sinhala, regne llegendari del Mahābhārata.